Looper (achternaam), Nederlandse of Vlaamse achternaam
 Looper (band), Schotse indieband
 Looper (film), Amerikaanse film uit 2012